Итальянское общество военной истории, СИЗМ (Società Italiana di Storia Militare, SISM) – научное общество, основанное Раймондо Лураги (Raimondo Luraghi).

Основание и деятельность 
Целью Общества, основанного в Риме 14 декабря 1984, является пропаганда изучения военной истории с помощью:

— организации конгрессов, конференций, семинаров и других культурных и научных акций и непосредственного участия в них,

— публикации, в том числе периодических, отдельных исследований, выпусков новостей и информационных бюллетеней,

— проведения исследований, в том числе совместно с учреждениями, обществами или частными лицами,

— учреждения стипендий и премий за дипломные работы,

— осуществления или патроната других начинаний, направленных на достижение целей Итальянского общества военной истории и могущих быть предложенными также не его членами.

Сотрудничества 
СИЗМ признается итальянским Министерством Обороны и сотрудничает с Итальянской комиссией военной истории (Commissione Italiana di Storia Militare, CISM), основанной министерским декретом от 21 ноября 1986, с Межуниверситетским центром изучения и исследования военной истории ( Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari, CISRSM), основанного в рамках конвенции от 15 апреля 1986 между Университетами Турина, Падуи и Пизы (Università di Torino, Padova и Pisa) и с Сообществом друзей Итальянской военной библиотеки (Associazione Amici della Biblioteca Militare Italiana) в Варалло Сэзия, основанным 20 сентября 2008. СИЗМ распространяет в Италии Bibliographie internationale d’histoire militaire, издание под редакцией Comité de bibliographie Международной комиссии военной истории (Commission internationale d’histoire militaire, CIHM).
СИЗМ в сотрудничестве с Итальянской комиссией военной истории организовало 18-й и 39-й международные конгрессы Международной комиссии военной истории, проходившие оба в Турине в 1992 и в 2013.

Президенты 
 Профессор Раймондо Лураги (Raimondo Luraghi, 1985-1992)
 Генерал Филиппо Стефани (1992-1994)
 Профессор Массимо Маццетти (1995-1997)
 Профессор Антонелло Фолько Мария Биаджини (1997-1999)
 Генерал Пьерпаоло Меккариелло (1999-2001)
 Профессор Джузеппе Конти (2001-2004)
 Профессор Вирджилио Илари (2004-2007)
 Генерал Пьерпаоло Меккариелло (февраль – август 2008)
 Профессор Мариано Габриэле (2008)
 Профессор Вирджилио Илари (2009-)

Генеральные Секретари 
 Микеле Нонес (1985- 1990)
 Джузеппе Конти (1991- 1997)
 Пьеро Крочани (1997)
 Чиро Паолетти (1997- 2004)
 Флавио Карбоне (2004)
 Никола Пиньято (2004- 2008)
 Анна Мария Изастия (2009-)

Публикации

Отдельные издания 
 L’insegnamento della storia militare in Italia, Atti del seminario di Roma 4 dicembre 1987, Roma, Compagnia dei Librai, 1989.
 L’Esercito italiano, storia di uomini e di armi, Roma, Editalia, 1988.
 Storia militare d’Italia 1796-1975, Roma, Editalia, 1990.
 2013 Итальянцы в русской кампании 1812. Gli italiani nella campagna di Russia del 1812. Материалы конференции октябрь 2012 г, Кассино – Рим. .

 Совместно с Межуниверситетским центром изучения и исследования военной истории (CIRSM) 
 La storiografia militare italiana negli ultimi venti anni, a cura di Giorgio Rochat e Piero Del Negro, Milano, Angeli, 1985.
 Bibliografia italiana di storia e studi militari 1960-1984,  a cura di Giorgio Rochat, Piero Del Negro e Filippo Frassati, Milano, F. Angeli, 1987.
 Guida alla storia militare italiana, a cura di Piero Del Negro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997.
 Repertorio degli studiosi italiani di storia militare 2005, a cura di ian Luca Balestra e Nicola Labanca, Milano, Edizioni UNICOPLI, 2005.

 Совместно с итальянским Министерством культуры 
 Le fonti per la storia militare italiana in età contemporanea. Atti del III seminario Roma 1-17 dicembre 1988, (a cura di Alberto Maria Arpino, Antonello Folco Maria Biagini e Franco Grispo), Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale peri beni archivistici, Roma, 1993.

 Совместно с Итальянской комиссией военной истории (CISM) 
 Acta del II Convegno nazionale di storia militare tenuto a Roma presso il CASD il 28-20 ottobre 1999, Commissione italiana di storia militare, Roma, 2001.

 Веб-журналы 
 1993, Roma, GEI Gruppo Editoriale Internazionale, 1994.  da Scribd
 1994, Roma, GEI Gruppo Editoriale Internazionale, 1995. 
 1995, Roma, GEI Gruppo Editoriale Internazionale, 1997. 
 1996-1997 – Identità nazionale Forze Armate. Atti del IV convegno SISM di Caserta (a cura di Fortunato Minniti), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001..
 1999 (a cura di Fortunato Minniti), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001..
 2000 – La storiografia militare in Francia e in Italia. Due esperienze a confronto. Atti  (a cura di Fortunato Minniti), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001. 
 2001-2002 – Militari italiani in Africa (a cura di Nicola Labanca), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004.
 2004-2005 – Tsushima 1905 – Jutland 1916. Atti dei seminari navali SISM 2005 (a cura di Marco Gemignani).
 2006 – Storia della guerra futura. Atti del 1º convegno SISM di Varallo (a cura di Giovanni Cerino Badone).
 2007-08 Storia della guerra economica. Atti del 2º convegno SISM di Varallo (a cura di Catia Eliana Gentilucci).
 2009 La guerra del Cinquantanove. Atti del Convegno Nazionale CISM-SISM sulla Seconda guerra d'Indipendenza
 2010 L’Anno di Teano. Atti del Convegno sulla storia politico-militare del 1860 svoltosi al CASD (Palazzo Salviati) nel novembre 2009 
 2011 Le Armi di San Marco. Atti del convegno sulla storia militare della Serenissima svoltosi a Venezia e Padova nel settembre 2011
 20012-2013 American Legacy. La Sism ricorda Raimondo Luraghi.

Библиография 
 Filippo Stefani, Un decennio di attività della Società di Storia militare, in Quaderno 1994, Gruppo Editoriale Internazionale, Roma, 1995, pp. 159-164.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 {it]Сайт Итальянское общество военной истории
 Сайт Международной комиссии военной истории (CIHM – ICMH)
 {it}Сайт Итальянской комиссии военной истории (CISM)
 {it}Сайт Межуниверситетского центра изучения и исследования военной истории

Исторические общества
Военная история Италии
Научные общества Италии